Каста́ньо () — распространённая испаноязычная фамилия.

Известные носители:
 Арсе Кастаньо, Байярдо (род. 1949) — никарагуанский журналист, политик и бизнесмен.
 Кастаньо, Брайан (род. 1989) — аргентинский боксёр.
 Касадесус Кастаньо, Виктор (род. 1985) — испанский футболист.
 Кастаньо, Висенте (род. 1967) — колумбийский повстанец.
 Кастаньо, Карлос (1965—2004) — колумбийский повстанец.
 Кастаньо, Каталина (род. 1979) — колумбийская теннисистка.
 Васкес Кастаньо, Фабио (1940—2019) — колумбийский революционер.
 Кастаньо, Фидель (1951—1994) — колумбийский повстанец.
 Гарсиа-Морато-и-Кастаньо, Хоакин (1904—1939) — лучший ас-истребитель Гражданской войны в Испании.
 Кастаньо Кирос, Хуан (Хуанеле; род. 1971) — испанский футболист.

См. также 
 Андреа дель Кастаньо
 Кастаньо-дель-Робледо
 Кастаньос
 Кастанья
 Кастанье
 Кастано